You Are Not Alone steht für:
 You Are Not Alone (Film), dänischer Spielfilm aus dem Jahr 1978
 You Are Not Alone (Michael-Jackson-Lied), aus dem Jahr 1995
 You Are Not Alone (Modern-Talking-Lied), aus dem Jahr 1999

Siehe auch:
 Du bist nicht allein